Diana Mocanu – ex nuotatrice rumena
 Mihai Mocanu – allenatore di calcio e calciatore rumano
 Sergiu Mocanu – politico moldavo